Short Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Short Creek Township (North Dakota)
 Short Creek Township (Ohio)